Арташе́с — армянское мужское имя. Имя армянских правителей из династии Арташесидов:
 Арташес I (ум. ок. 160 до н. э.) — селевкидский стратег, впоследствии — царь Великой Армении (189—160 до н. э.), основатель династии Арташесидов.
 Арташес II — царь Великой Армении, сын Артавазда II.
 Арташес III — царь Армении, правивший в 18—34 годах.
 Арташес IV — последний аршакидский царь Великой Армении (422—428).